Jorge Diaz Gálvez (1958. január 19.–) chilei nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Teljes neve: Diaz Gálvez Jorge Alberto. Egyéb foglalkozása:  számítógép technikus

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Chilei labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1993-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2003-ban a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ezen a tornán, az önállóan meghívott asszisztensek még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

Amerika kupa 
Kolumbia rendezte a 40., a 2001-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a CONMEBOL  JB asszisztensként foglalkoztatta. A három csoporttalálkozó után az egyik negyeddöntőn, valamint az egyik elődöntőn tevékenykedett.

Források 

Chilei labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek